Daeschner ist der Name von:

 Émile Daeschner (1863–1928), französischer Diplomat
 Léon Daeschner (* 1894), deutscher Rechtswissenschaftler